NIDS — это аббревиатура, которая может означать:

 Сетевая система обнаружения вторжений (Network Intrusion Detection System)
 Нейролептический дефицитарный синдром (Neuroleptic-Induced Deficit Syndrome)